

Ligações externas
 Página da Federação Paranaense

Competições de futebol americano do Paraná